Mountain Lake (Minnesota)
Mountain Lake Park

Ou ainda:
Mountain Lakes
Lake Mountain

Desambiguações de topônimos